Die Al Habtoor Tennis Challenge 2020 war ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 7. bis 12. Dezember 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Al Habtoor Tennis Challenge 2020 fand am 6. und 7. Dezember 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Dubai